Sistema tonal puede referirse a:
 En música, sistema tonal o tonalidad, una determinada organización jerárquica de las relaciones entre los diferentes tonos;
 En lingüística, sistema de tonos presentes en una lengua tonal.